

Населені пункти та їхні частини
 Паствиська — село в гміні Нове Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Паствиська — село в гміні Ілжа Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Паствиська — село в гміні Заршин Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Паствиська — село в гміні Барцяни Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Паствиська — частина міста Грудзьондз в Куявсько-Поморському воєводстві
 Паствиська — частина міста Краснобруд у Замойському повіті Люблінського воєводства
 Паствиська — частина міста Новий Сонч в Малопольському воєводстві
 Паствиська — частина міста Цешин у Цешинському повіті Сілезького воєводства
 Паствиська — частина міста Устронь у Цешинському повіті Сілезького воєводства
 Паствиська — частина міста Стараховіце в Стараховицькому повіті Свентокшиського воєводства
 Паствиська — частина міста Скаржисько-Каменна в Скаржиському повіті Свентокшиського воєводства
 Паствиська — частина села Вельонча-Кольонія в гміні Щебрешин Замойського повіту Люблінського воєводства
 Паствиська — частина села Хойни в гміні Лютутув Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Паствиська — частина села Сакув у гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Паствиська — частина села Вжонсовиці в гміні Сьвйонтники-Ґурне Краківського повіту Малопольського воєводства
 Паствиська — частина села Фалковиці в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Паствиська — частина села Стшельце-Великі в гміні Щурова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Паствиська — частина села Мисляховиці в гміні Тшебіня Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Паствиська — частина села Ґольковиці в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Паствиська — частина села Лібертув у гміні Моґіляни Краківського повіту Малопольського воєводства
 Паствиська — частина села Редуцин у гміні Ґужно Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Паствиська — частина села Вежховиська-Перші в гміні Сенно Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Паствиська — частина села Пайонкув у гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Паствиська — частина села Кошари в гміні Ілжа Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Паствиська — частина села Домбрувкі в гміні Чорна Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Паствиська — частина села Вежховіни в гміні Вадовіце-Ґурне Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Паствиська — частина села Гадлі Шклярські (Гадле-Шклярські) в гміні Яворник-Польський Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Паствиська — частина села Григорівка (Ґжеґожувка) в гміні Гижне Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Паствиська — частина села Войковиці-Косьцельне в гміні Севеж Бендзинського повіту Сілезького воєводства
 Паствиська — частина села Янув у гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Паствиська — частина села Шежави в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Паствиська — частина села Бриниця в гміні Пекошув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Паствиська — частина села Буґай в гміні Бліжин Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Паствиська — частина села Наґужанкі в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Паствиська — частина села Руда в гміні Броди Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Паствиська — частина села Войтинюв у гміні Бліжин Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Паствиська — частина села Воля-Вонкопна в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Паствиська — частина села Ґурники в гміні Радошице Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Паствиська — частина села Ґарбіна в гміні Бранево Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Паствиська — колонія в гміні Субкови Тчевського повіту Поморського воєводства

Примітки